Il singolare del torneo di tennis Neu Ulm Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oscar Martinez Dieguez che ha battuto in finale Václav Roubíček 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)

 Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Patricio Arnold (secondo turno)
 Sergio Cortés (secondo turno)
 Francisco Roig (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Neu Ulm Challenger 1994